Horváth Ferenc (?–1654) kuruc diplomata
 Horváth Ferenc (1830–1917) színész, igazgató
 Horváth Ferenc (1874–1932) labdarúgó (FTC), játékvezető, sportvezető
 Horváth Ferenc (1911–1969) politikus, a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője
 Horváth Ferenc (1913–1993) színész, versmondó (A Színművészeti Egyetem ditgitális adattárában: Horvát Ferenc)
 Horváth Ferenc (1914–?) válogatott labdarúgó, balszélső
 Horváth Ferenc (1920–1991) válogatott labdarúgó, kapus
 Horváth Ferenc (1939) labdarúgó (Újpesti Dózsa)
 Horváth Ferenc (1939) színész
 Horváth Ferenc (1942–2003) közgazdász, politikus, miniszter
 Horváth Ferenc (1944–2018) geofizikus
 Horváth Ferenc (1946–2017) labdarúgó (Salgótarjáni TC)
 Horváth Ferenc (1948) erdőmérnök, erdészeti gazdasági szakmérnök
 Horváth Ferenc (1948) költő, műfordító, tanár
 Horváth Ferenc (1948) régész
 Horváth Ferenc (1949) sportrepülő
 Horváth Ferenc (1955) sportvezető, a Magyar Súlyemelő Szövetség főtitkára (1991–1992)
 Horváth Ferenc (1963) színész
 Horváth Ferenc (1973) válogatott labdarúgó
 Horváth Ferenc Ericsson-díjas tanár
 Horváth Ferenc A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1953-ban végzett filmoperatőr